Peiris ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Leopold Raymond Peiris (1932–2017), sri-lankischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kurunegala
 Gamini Lakshman Peiris (* 1946), sri-lankischer Wissenschaftler und Außenminister
Hiranya Peiris (* 1974), britische Kosmologin aus Sri Lanka
 Madushka Peiris (* 1987), sri-lankischer Fußballspieler
 Niran Peiris (* 1961), Vorstandsmitglied der Allianz SE
 Vincent Peiris (* 1941), sri-lankischer Geistlicher, Weihbischof in Colombo